Мария Сергеевна Иванникова — ткачиха Московской хлопчатобумажной фабрики имени М. В. Фрунзе, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС (1971—1981).

Биография 
Родилась в 1923 году в д. Пеньки Рязанской губернии (сейчас Новодеревеньковский район Рязанской области). Член ВКП(б)/КПСС с 1948 года.

В 1938—1980 гг. — ткачиха (до 1940 ученица ткачихи) Московской хлопчатобумажной фабрики имени М. В. Фрунзе Министерства лёгкой промышленности РСФСР.

Занесена в Книгу трудовой славы Министерства лёгкой промышленности СССР, лучшая ткачиха РСФСР.

В 1970 году досрочно выполнила личные социалистические обязательства и производственные задания Восьмой пятилетки (1966—1970). За годы этой пятилетки выработала сверх плана 48 тонн льноволокна. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» .

Лауреат Государственной премии СССР (1976) — «за разработку и выполнение встречных планов, осуществление мероприятий по повышению производительности труда на каждом рабочем месте, обеспечение режима экономии, развитие движения наставничества».

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов. Делегат XXIV и XXV съездов КПСС.

Умерла в Москве. Похоронена на Котляковском кладбище (уч. 45).

Примечания

Литература
 
 История рабочих Москвы: 1945—1970 гг. Институт истории СССР (Академия наук СССР), Институт истории партии (Москов, Руссия) Наука, 1989 — Всего страниц: 386
 Депутаты Верховного Совета СССР., Том 9. Совиет Унион. Верховный Совет. Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 1974

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Члены ЦК КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Котляковском кладбище